Rudolf Tillmetz ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Tillmetz (Flötist) (1847–1915), deutscher Flötenvirtuose, -Pädagoge und Komponist
 Rudolf Tillmetz (Maler) (1880–1966), deutscher Maler